De Supercoppa 2012 was de 25ste editie van de strijd om de Italiaanse supercup. De wedstrijd vond op 11 augustus 2012 plaats in het Vogelneststadion in Peking, de hoofdstad van China. Kampioen Juventus nam het op tegen bekerwinnaar Napoli. Het duel eindigde na verlengingen in een overwinning voor Juventus (4-2).

Door de schorsing van Juventus-trainer Antonio Conte en diens assistent Angelo Alessio zat Massimo Carrera op de bank als hoofdcoach. De trainer van Napoli, Walter Mazzarri, werd na 93 minuten naar de tribune verwezen. Hij protesteerde tegen de rode kaart van Juan Camilo Zúñiga en moest het veld verlaten. Tien minuten eerder had ook doelpuntenmaker Goran Pandev al rood gekregen.

Finale

Wedstrijdgegevens

Zie ook
Serie A 2012/13

2012
Juventus FC
SSC Napoli
Sportevenement in Peking
Voetbal in China